Lung-chua je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Lung-chua (Chaj-nan) – městský obvod v městské prefektuře Chaj-kchou v provincii Chaj-nan;
 Lung-chua (Che-pej) – okres v městské prefektuře Čcheng-te v provincii Che-pej;
 Lung-chua (Šen-čen) – městský obvod v subprovinčním městě Šen-čen v provincii Kuang-tung;

 chrám Lung-chua – buddhistický chrám v Šanghaji.